Бача́тский — посёлок городского типа в составе Беловского городского округа Кемеровской области — Кузбасса России.

Образован 10 августа 1954 года. Градообразующее предприятие — разрез «Бачатский».

Население —  чел. ().

География 
Посёлок расположен на границе Салаирского Кряжа и Кузнецкой котловины в междуречье рек Большой (Черновой) Бачат и Малый (Степной) Бачат, в 9 км к северо-западу от села Старобачаты и в 18 км к юго-западу от Белово.

История 
Село Бачаты (в XVII—XIX вв. наименование писали также Бочаты) относится к числу старинных русских поселений в Сибири. Основанное ещё в первой половине XVII века, оно раскинулось вдоль оживлённого Барнаульского тракта и с давних времен было тесно связано с горнозаводским районом Салаира и Гурьевским металлургическим заводом. Очевидно, это соседство и определило постоянный интерес местного населения к богатствам недр своего края, к поискам полезных ископаемых. История не сохранила сведений о первооткрывателях Бачатского угольного месторождения. По всей вероятности, это были местные поселенцы и штейгеры горнозаводского округа. Но именно здесь, в Бачатах, в 1851 году открылась первая в Кузбассе угольная копь. Примерно в то же время (середина XIX века) была образована Бачатская волость в составе Кузнецкого округа (уезда) Томской губернии, административный центр — село Бочаты.

Бачатская копь с перерывами существовала до конца 20 века. С прокладкой Транссибирской магистрали и открытием Анжерских копей она прекратила своё существование. Все имущество первой копи оценивалось тогда в 445 руб. 96 коп. и состояло из одного дома с кузниценых нужд населения на Бачатском месторождении давали уголь три шахты — «Капитальная», «Салаирская» и «Шестаки», добывавшие до сорока тысяч тонн топлива в год.
Посёлок берёт своё начало от маленького поселения, расположенного в начале 40-х годов недалеко от шахты «Салаирская» в районе, так называемой «Куликовки», где первопоселенец Куликов Александр Гаврилович построил свой первый дом. В 1945 году здесь был проведён учёт населения. Оно составило 150 человек (взрослых и детей). Жилой фонд поселения состоял из землянок, засыпух и мазанок

Сразу же после войны геологи начали поиск угольных месторождений, пригодных для разработки открытым способом. Вслед за Краснобродским, на северо-западной окраине Бачатского месторождения были выделены площади, наиболее благоприятные по угленасыщенности для открытой выемки угля.
В марте 1948 года неподалёку от бывшей шахты «Салаирская» был заложен Бачатский разрез, а в августе 1949 года новое предприятие начало давать уголь стране.

7 апреля 1949 года исполком Беловского районного Совета своим решением за № 126 отвёл земли колхоза «Трудовик» Бачатского сельского совета в размере 120 га тресту «Беловоуголь» под постоянный жилой посёлок Бачатского разреза. Посёлок Бачатский расположен в 25 км от г. Белово.

10 августа 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок «Бачатский» получил официальный статус.

В августе 1956 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Бачатский передан в административное подчинение Беловскому горисполкому и стал посёлком городского типа.

8 июля 1981 года Президиум Совета Министров РСФСР одобрил опыт создания наилучших условий для труда и быта горняков разреза. Посёлок был признан самым благоустроенным среди горняцких посёлков Российской Федерации.

В 1998 году закончено строительство Богоявленской православной церкви. А 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось её открытие.

1999 год — К 50-летию разреза проведены большие работы по благоустройству и строительству: проведена реконструкция ДК «Октябрьский», сданы в эксплуатацию бульвар им. 50-летия разреза «Бачатский» и стадион.

19 июня 2013 года — под разрезом «Бачатский» произошло землетрясение магнитудой 3.3 (по данным РАН), 5.3 по данным USGS.

В посёлке в детстве жил будущий губернатор Кемеровской области Кислюк, Михаил Борисович

Население

Предприятия 
 Бачатский угольный разрез
 Комбинат коммунальных предприятий
 Обогатительная фабрика «Бачатская»
 ООО «КРУ-Сибирит»
 OOO «Промэкс»

Учреждения культуры 
 Культурный Центр "Бачатский"  
 Детская музыкальная школа № 76

Образование 
 Лицей № 22  была образована в 1956 году
 Школа № 26  открыта в августе 1957 года. (Сейчас является начальной школой)
  открылась в январе 1992 года.
 Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6

Массмедиа 
Работают местный телеканал «РЕН ТВ — Бачатский», компания ТТК (кабельное телевидение и интернет),  сеть кабельного телевидения «Твоё-ТВ», вещает Love-радио. Принимаются телеканалы и радиостанции из городов Белово и Ленинск-Кузнецкий. Также работают интернет-провайдеры Good Line, Ростелеком и КСУ.

Здравоохранение 

 Санаторий-профилакторий «Серебряный ключ»
 МБУЗ Городская поликлиника № 6. В больнице осуществляется амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому, оказываются медицинские услуги характерные для данного вида лечебно-профилактических учреждений.

Улицы 

 50 лет Октября ул.
 Берёзовая ул.
 Весенняя ул.
 Звёздная ул.
 Зеленовского ул.
 Ижевская ул.
 Изумрудная ул.
 Калинина ул.
 Комарова ул.
 Комсомольская ул.
 Липовая ул.
 Лысогорская ул.
 Малиновского ул.
 Мартовская ул.
 Матросова ул.
 Новосибирская ул.
 Норильская ул.
 Орджоникидзе ул.
 Осенняя ул.
 Пионерская ул.
 Пионерский пер.
 Подольская ул.
 Ракитная ул.
 Родниковая ул.
 Рокоссовского ул.
 Рябиновая ул.
 Советская ул.
 Спортивная ул.
 Туполева ул.
 Фрунзе ул.
 Харьковская ул.
 Шевцовой ул.
 Школьная ул.
 Яблоневая ул.

Виды посёлка Бачатский

Примечания

См. также 
 Бачатский угольный разрез

Ссылки 
 
 Сайт посёлка 
 
 Телеканал РЕН ТВ-Бачатский 
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Населённые пункты Беловского городского округа